Нингэн ису (Hepburn: Ningen Isu,  (にんげんいす), Человек-кресло) — японская хард-рок группа из города Хиросаки преф. Аомори, образованная в 1987 году Синдзи Вадзимой (Shinji Wajima) (гитары, вокал) и Кэнъити Судзуки (Ken-ichi Suzuki) (бас-гитара и вокал). Они назвали свою группу в честь одноимённого рассказа писателя Эдогава Рампо (1924).

История

1970-е — 1980-е 
Уроженцы города Хиросаки Вадзима и Судзуки, будучи ещё учениками средней школы, встретились в местном музыкальном салоне, где Судзуки одолжил Вадзиме запись Kiss. Вадзима был увлечен The Beatles, King Crimson, Deep Purple и Led Zeppelin, в то время как Судзуки интересовался Kiss, Saxon и Judas Priest. Они стали общаться чаще, когда в 1981 году оба поступили в одну старшую школу (Hirosaki High School). Судзуки был вдохновлен талантом Вадзимы сочинять музыку и сам написал песню под названием «Demon», в то время как Вадзима написал песню под названием «Tetsugōshi Mokushi-roku» (Apocalypse of Iron Grill), которая не была хорошо воспринята музыкальным салоном, но понравилась Судзуки. Два года спустя Вадзима и Судзуки присоединились к «Shine Shine Dan» («Группа мертвых мертвецов»), группе, созданной членами музыкального салона, с которой они играли хард-рок каверы на разных музыкальных фестивалях.

В 1985 году, поступив в разные университеты Токио (Вадзима изучал буддизм в университете Комадзава (駒澤大学, Komazawa University), а Судзуки — русскую литературу в Софийском университете (上智大学), они создали собственную хард-рок группу, название которой было изменено на Нингэн ису в 1987 году, когда к ним присоединился барабанщик Нориёси Камидатэ (Noriyoshi Kamidate). Впервые известность пришла к Нингэн ису в 1989 году, когда они исполнили композицию Injū (Beast in the shadows) в японской телевизионной программе «Ikasu Band Tengoku / 三宅裕司のいかすバンド天国» («Крутая группа рая»). Их тяжелый звук, технические приемы и глубокая лирика застали судей врасплох.

1990—2004 
В 1990 году Нингэн ису выпустили свой первый одноимённый альбом «Ningen Isu», а в 1992 году вышел третий полноформатный альбом «Ōgon no Yoake», после чего Нориёси Камидатэ покинул группу. «Дебютная» альбомная трилогия наполнена хардовым звуком и сложными литературно-философскими текстами.

Барабанщик Масухиро Гото (Masuhiro Goto) участвовал в записи четвёртого альбома «Rashōmon» в 1993 году. В 1995 и 1996 годах Ивао Цутия (Iwao Tsuchiya) участвовал в качестве барабанщика группы, но был вновь заменен Гото в качестве постоянного участника вплоть до его ухода в 2003 году.

В 2004 году к группе присоединился нынешний барабанщик Нобу Накадзима (Nobu Nakajima). Некоторое время все участники группы проживали в Коэндзи (Koenji) — особом микрорайоне Токио, который славится субкультурой, музыкой и свободной атмосферой.

2004—2021 
В последние годы популярность Нингэн ису значительно возросла. Они провели многие годы, будучи малоизвестными за пределами Японии; продажи их компакт-дисков шли не очень хорошо, но талант, постоянные усилия и обаятельная индивидуальность, харизматичность постепенно сделали свое дело.

Группа играла на организованном Оззи Осборном Ozzfest 2013. Участие в фестивале они, как давние фанаты Black Sabbath, считали большой честью. После этого события поклонников Нингэн ису стало намного больше.

В 2019 году их альбом «Shin Seinen» заняла 14-е место в музыкальных чартах Oricon, самой высокой для группы позиции на сегодняшний день. Опубликованная 14 мая 2019 года композиция «Heartless Scat» на YouTube собрала 1,5 миллиона просмотров на 3 июля 2019 года. В августе 2020-го года количество просмотров достигло 6,5 миллионов. В конце мая 2021-го - 9-ти миллионов.

В феврале 2020-го группа впервые выступила перед европейской аудиторией, сыграв в клубах Берлина, Бохума и Лондона.

Показ документального фильма "Фильм о живом концерте группы Human Chair в честь её 30-летия" прошел в ряде кинотеатров Японии с 25-го сентября 2019 года. Фильм включает полную запись заключительного концерта тура, посвященого 30-ти летию группы, что проходил в токийском концертном холле Nakano Sunplaza Hall 13-го декабря 2019 г. и фрагменты видеоматериалов о поездке и выступлении группы в Германии и Великобритании в конце февраля 2020-го года. DVD/Blu-Ray с записью фильма выпущен 23-го июня 2021-го года.  Новый, 22-й по счету альбом группы, выйдет 4-го августа 2021-го года спустя 2 года и 2 месяца после последнего и крайне удачного Shin Seinen (2019).

Музыкальный стиль 
В своей лирике Нингэн ису часто обращаются к японской классической литературе, например, произведениям Рампо Эдогавы, Осаму Дадзая, Рюносукэ Акутагавы, Дзюнъитиро Танидзаки, Юкио Мисимы, а также Эдгара Аллана По, Г. Ф. Лавкрафта, Фридриха Ницше, Жоржа Батая и других. Поднимаются такие темы, как ад, буддизм, вселенная, самураи и азартные игры. У Вадзимы и Судзуки, как выросших на северо-западе префектуры Аомори, особый региональный акцент «диалекта Цугару» (яп. 津軽弁 цугару-бэн), который добавляет своеобразную атмосферу и ритм в песни. Авторы, особенно Вадзима, часто используют сложный и старый японский язык (слова, находившиеся в употреблении в период от эпохи Эдо до Сёва, которые часто трудно понять современным японцам). Таким образом, их лирика дает японским поклонникам особые глубокие, немного мрачные ощущения и постоянно адресует к собственной классической литературе и истории. На сцене двое из участников группы одеты в кимоно и традиционное нижнее белье фундоси (fundoshi).

Влияние других музыкальных групп 
Нингэн ису находился под сильным влиянием Black Sabbath. Кроме того это Led Zeppelin, Kiss, Budgie, King Crimson и другие. На стиль игры Вадзимы влияют такие гитаристы Роберт Фрипп, Тони Айомми, Джимми Пейдж, Эйс Фрейли, Michael Schenker и звучание Цугару-дзямисэн.

Участники группы 
 Синдзи Вадзима / Shinji Wajima / Wazzy (和 嶋 慎 治; род. 25 декабря 1965 года) — гитары, вокал, терменвокс, ведущий автор текстов, композитор (1987- настоящее время).

В его сценическом костюме использованы мотивы литературного мастера эпохи Мэйдзи. Он поклонник «Битлз», блюза и японской поп-песни в старом стиле, что объясняет мелодичность его музыки. Вадзима часто использует оригинальные эффекторы, которые собирает сам. Один из таких под названием «Shocker» (враг Kamen Rider Series) издает нечеткий мистический звук. Иногда применяет терменвокс, который добавляет в композиции космические мотивы. Он любит ракуго (одно из словесных развлечений в Японии) и написал песню по мотивам «Shinagawa Shinju». Вадзиму называют духовным лидером Нингэн ису. В вокальных партиях он отвечает за длинные отрывки текстов и ракуго.

Инструменты

Гитары

Gibson SG Standard 1993

Основная гитара. Первоначальная спецификация 2V2T была преобразована в 1V1T, и добавлен тумблер для переключений.

Gibson SG Standard 2012

Основная гитара для пониженного тюнинга. Часто используется на один тон ниже. В дополнение к тем же модификациям, что и SG Standard 1993, описанным выше, струны были занижены и звукосниматели установлены на накладку.

Gibson SG Standard 1996

Дополнительная гитара.

Sago «Hades-Pluto» изготовленная на заказ модель

Основана на упомянутом выше Gibson SG Standard, части гитары сконстурированы, так, что по форма она напоминает скорпиона.

Gibson EDS-1275

Используется в случаях, где нужна 12-ти струнная гитара, например «夜叉ヶ池 / Yahsgaike».

Усилители звука

В основном использует Marshall 1987 (голова) + Marshall 1960TV (кабинет). Поскольку Вадзима любит собирать эффекторы сам, многие из используемых на живых выступлениях, сконструированы им самим.

BOSS PSM-5 (селекторный переключатель),

JEN Crybaby, MAXON AD-900, Chocolate Electronics MCB, TC Electronic Polytune2.

Конструкции Синдзи Вадзимы

Tone Machine, Big Muff, Wah-Drive, Mute Box, Preset Volume, Small Stone, Uni-Vibe.
 Кэнъити Судзуки / Ken-ichi Suzuki / Suzuken (鈴木 研 一; род. 11 марта 1966 г.) — бас, вокал, тексты песен, композитор (1987- настоящее время).

Судзуки выступает в образе буддийского монаха и наносит традиционный белый грим Oshiroi (яп. 白粉), на сцене под кимоно носит фундоси — традиционное японское нижнее белье. В первые годы существования группы Судзуки выступал в костюме и харизматичном образе Nezumi-otoko, человека-крысы, персонажа Ge-Ge-Ge no Kitaro созданный Сигеру Мидзуки, что делало их перформанс очень впечатляющим на контрасте между классическим рок-исполнением и еретическим персонажем. Судзуки по праву называют лицом Нингэн ису. В вокальных партиях он отвечает за жуткий смех, крики и стоны и мелизматическое пение. Несколько раз в год в качества хард-рок диджея ведет мероприятие под названием «Hard Rock Cafe Nazareth» в клубе Koenji «Show Boat» .

Инструменты 

Использует только тюнер (BOSS TU-3), в основном моделирует звуки с помощью усилителя (Ampeg V4B / SVT). С 2020 года использует эффекторы, такие как октавный фуз, для удобства воспроизведения звука, которые являются оригинальными конструкциями Вадзимы .

Гитары

B.C. Rich Eagle Bass

Основная бас-гитара.

B.C. Rich Mockingbird Bass

Используется в рекламных съемках и живых выступлениях. Была куплена потому что хорошо смотрится и временно заменила Eagle, которая был в ремонте.

Rickenbacker 4001

Использовалась в начале карьеры группы (эпоха костюма человека-крысы) и при записях местной телевизионной программы «Ninja Chair Club» префектуры Аомори.

Fender Precision Bass (черный)

Куплена импульсивно, поскольку она была последней в музыкальном магазине. Использовалась при записи альбома «Roar from a Different Dimension».

 Нобу Накадзима / Nobu Nakajima / Aniki (ナカジマノブ, род. 20 сентября 1966 года) — ударные, вокал, тексты песен, композитор (с 2004 года по настоящее время).

Провел детство в токийских районах Накано и Коэндзи. Окончил факультет естественных наук Университета Тохо (Faculty of Science, Toho University). Носит Koikuchi shirt — японскую шёлковую «гавайку» и солнцезащитные очки, что создает образ японского гангстера. В наборе ударных иногда использует японский гонг «дора». За сильный характер и игру участники коллектива называют его «Аники», что означает «старший брат». Будучи фанатом автора манга Hideshi Hino, Нобу написал песню «Дзигоку Кодзо» («мальчик ада»).

Бывшие участники

Нориёси Камидатэ / Noriyoshi Kamidate — барабаны (1987—1992).

Масухиро Гото / Masuhiro Goto — ударные, вокал (1996—2003) в качества дополнительного участника (1993—1995).

Ивао Цутия / Iwao Tsuchiya — ударные, вокал (1995—1996).

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (на японском)

Хард-рок-группы Японии